Weld River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Weld River (Huon River), Nebenfluss des Huon River, Tasmanien
 Weld River (Ringarooma River), Nebenfluss des Ringarooma River, Tasmanien
 Weld River (Western Australia), Nebenfluss des Deep River, Western Australia